Pető Tibor (1958) diplomata, tábornok, az Információs Hivatal volt főigazgatója, nagykövet
Pető Tibor (1980) kétszeres világbajnok sportoló, evezős, a szövetség elnöke
Pethő Tibor újságíró, a Magyar Nemzet egykori főszerkesztője. Pethő Sándor fia.